Gaster – in greco antico stomaco, termine utilizzato nell'anatomia degli insetti 
 25552 Gaster – asteroide della fascia principale
 distretto di See-Gaster –  distretto del Canton San Gallo, in Svizzera
 Moses Gaster – linguista e rabbino